Гензебе Дібаба — ефіопська легкоатлетка.
 Еджегаєгу Дібаба — ефіопська легкоатлетка.
 Маре Дібаба — ефіопська легкоатлетка.
 Тірунеш Дібаба — ефіопська легкоатлетка.